Cristiana Casarotto – calciatrice italiana
 Gino Casarotti – editore di fumetti italiano
 Giuseppe Casarotti – editore di fumetti italiano
 Laura Casarotto – dirigente d'azienda italiana
 Renato Casarotto – alpinista italiano
 Casarotto –  ia d'arrampicata aperta nel 1977 dall'alpinista italiano Renato Casarotto sul versante nord del monte Huascaran